Cigale – balletto e composizione di Jules Massenet del 1904
 Cigale – spiaggia di Lussinpiccolo, in Croazia
 Matej Cigale – avvocato sloveno
 Aubert Cigale – aeroplano fabbricato in serie dalla Avions Paul Aubert

Pagine correlate 
 La Cigale